Хами Мандыралы (; 20 июля 1968, Трабзон, Турция) — турецкий футболист, нападающий. Защищал цвета национальной сборной Турции, в составе которой участвовал в чемпионате Европы 1996 года. Выступал за команды «Трабзонспор», «Шальке 04» и «Анкарагюджю». По завершении игровой карьеры работал тренером. Возглавлял молодёжную сборную Турции, а также команды клубов «Трабзонспор» и «Антальяспор».

Клубная карьера 
Свою футбольную карьеру начал в родном Трабзоне в местной команде «Трабзонспор». Дебютировал в Турецкой Суперлиге в сезоне 1987/88, забил 17 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата. Первый успех с клубом пришёл в 1990 году, когда «Трабзонспор» дошел до финала Кубка Турции, а в 1992 году уже завоевал его.

Летом 1998 года перешёл в немецкий клуб «Шальке 04» из Гельзенкирхена, который тогда возглавлял голландский тренер Хуб Стевенс. Свою дебютную игру в Бундеслиге провёл 15 августа 1998 года в гостях против мёнхенгладбахской «Боруссии», в которой «Шальке 04» уступил со счётом 0:3. За сезон провёл 22 матча в футболке «горняков» и забил 3 гола.

В 1999 году вернулся в «Трабзонспор». Сыграл за клуб еще три сезона, однако не завоевал с командой никаких титулов. В сезоне 2002/03 выступал за клуб «Анкарагюджю», в котором и завершил свою карьеру игрока. С 207 забитыми голами футболист занимает третье место в списке лучших бомбардиров за всю историю Чемпионата Турции.

Выступления за сборную 
Хами Мандыралы защищал цвета национальной сборной Турции с 1987 по 1999 годы. Дебютировал под руководством Мустафы Денизли в отборочной встрече к чемпионату Европы 1988 против команды Северной Ирландии 11 ноября 1987 года в Белфасте. Турция уступила со счётом 0:1 (победный гол на счету Джимми Куинна), а Хами вышел на замену во втором тайме вместо Метина Текина. Всего за сборную провёл 45 поединков и забил 7 мячей.

В составе сборной был участником Евро-1996, которое прошло в Англии. На своем первом европейском чемпионате сборная Турции выступила неудачно — три поражения и ни одного забитого мяча. Хами сыграл в двух встречах — против Хорватии и Дании).

Карьера тренера 
Начал тренерскую карьеру, вернувшись к футболу после длительного перерыва, в 2008 году, возглавив тренерский штаб молодёжной сборной Турции.

С 2014 по 2016 год возглавлял команды клубов «Трабзонспор» и «Антальяспор».

Награды и достижения 
Клубные
  «Трабзонспор»
 Кубок Турции (2): 1991/92, 1994/95
 Кубок Президента (1): 1994/95
 Кубок Канцлера (2): 1993/94, 1995/96
Индивидуальные
 3-е место в списке лучших бомбардиров в истории Турецкой Суперлиги — 207
 Наибольшее количество матчей за «Трабзонспор» — 558

Статистика

Ссылки 
 
 
 
 Мандыралы, Хами на сайте fussballdaten.de

Футболисты Турции
Футбольные тренеры Турции
Игроки сборной Турции по футболу
Игроки ФК «Трабзонспор»
Игроки ФК «Шальке 04»
Игроки ФК «Анкарагюджю»
Тренеры ФК «Трабзонспор»
Тренеры ФК «Антальяспор»